«Дальневосточный комсомолец» — название эсминца «Выдержанный» с 1967 года.
 «Дальневосточный комсомолец» — монитор типа «Шквал».